D'Aulnis de Bourouilllaan (Baarn), een straat in Baarn
D'Aulnis de Bourouilllaan 1, een gemeentelijk monument in Baarn

Zie ook 
 Ferdinand Folef d'Aulnis de Bourouill (1850-1925), Baarnse burgemeester tussen 1897 - 1916